Акопя́нц () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Акопянц, Андрей Акопович (род. 1978) — узбекский футболист.
 Акопянц, Геворк Тамразович (Георгий Тамразович Акопьянц) (1920—1976) — советский офицер, Герой Советского Союза (1944).
 Акопянц, Юрий Владимирович (род. 1978) — российский художник-акварелист.

См. также